Тед Нюджънт () е американски рок музикант, певец и китарист, роден през 1948 година.

До наши дни, Нюджънт има повече от 34 издадени албума (вкл. компилации) с близо 30 милиона продадени копия от тях. Той става известен в ранните години на своята кариера, през 1970-те, с изграждането на характерното си звучене посредством използването на усилватели Фендер и специфичния модел китара – Gibson Byrdland. От компанията Гибсън развиват специален модел китари кръстен на него.

Четири от албумите му са сертифицирани като „Платинени“ за САЩ с по над 1 000 000 продажби, като албумът „Cat Scratch Fever“ (1977) достига ниво 3хПлатинен с над 3 000 000 продадени копия.

Дискография

Студийни албуми

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт
 Damnocracy 
 „Motor City Madhouse“ – Концерт 1977 година.

Американски рок певци
Американски рок музиканти
Американски китаристи
Родени в Детройт